Сивцов — русская фамилия; имеет женскую форму Сивцова. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Известные носители 
 Сивцов, Василий Платонович (1894—1973) — Герой Социалистического Труда, бригадир свинофермы.
 Сивцов, Владимир Иванович (род. 1937) — советский и белорусский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер БССР.
 Сивцов, Константин Викторович (род. 1982) — белорусский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Dimension Data.
 
 Примечания